Соо, СОО
Топоним
Соо — город в Японии, находящийся в префектуре Кагосима
Ньонг и Соо (Nyong-et-So'o) — один из 10 департаментов Центрального региона Камеруна

Аббревиатура
ЦКИБ СОО — Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия в городе Туле

См. также 
COO
Soo